Toto je seznam obcí v departementu Somme ve Francii, jichž je celkem 782:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii